Резе () - муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Шер
 Резе () - муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, департамент Івлін
 Резе () - муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Атлантична Луара